Ханна Уэр (; род. 8 декабря 1982) — британская актриса и фотомодель.

Работала фотомоделью, начиная с двенадцатилетнего возраста, а после переезда из Лондона в Нью-Йорк поступила в актёрскую студию Ли Страсберга чтобы освоить профессию актрисы. Появилась в фильмах «Двойной КОПец» и «Стыд», а в 2011—2012 годах снималась в телесериале «Босс» в роли дочери главного героя. В начале 2013 года, имея в своем резюме лишь четыре проекта, была утверждена на главную роль в пилоте сериала «Измена» для канала ABC.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Фотомодели Великобритании
Актрисы телевидения Великобритании
Выпускники Института театра и кино Ли Страсберга